

Toponyme

Graça, municipalité située dans l'État du Ceará ;
 Graça Aranha, municipalité située dans l'État du Maranhão ;
 Graça, quartier de la municipalité de Salvador, située dans l'État de Bahia.

Graça, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne ;
 Belvédère de Graça, point de vue panoramique qui s'y trouve ;
 Graça, paroisse civile de la municipalité de Pedrógão Grande, située dans le district de Leiria et la région Centre.

Patronyme 

 Carlos Silveira da Graça (1988-), footballeur cap-verdien.
 Emidio Graça (1931-1992), footballeur portugais.
 Jaime Graça (1942-2012), footballeur portugais.
 Joaquim Rodrigues Graça (1804-1864), explorateur portugais. 
 Ricardo Graça (1997-), footballeur brésilien.

Patronyme portugais